Eleonora van Aragón (Santa Maria del Puig, 20 februari 1358 — Cuéllar, 13 augustus 1382) was van 1379 tot aan haar dood koningin-gemalin van Castilië en León. Ze behoorde tot Huis Barcelona.

Levensloop 
Eleonora was het jongste kind en de enige dochter van koning Peter IV van Aragón uit diens derde huwelijk met Eleonora van Sicilië, dochter van koning Peter II van Sicilië. Ze was een zus van koningen Johan I en Martinus I van Aragón.

Op 18 juni 1375 huwde ze in Soria met koning Johan I van Castilië (1358-1390). Het huwelijk werd gearrangeerd om politieke redenen, meer bepaald om de vrede tussen Aragón en Castilië te garanderen. Nadat Johans vader Hendrik I in mei 1379 overleed, werd het echtpaar koning en koningin-gemalin van Castilië en León.

Eleonora en Johan I waren zeven jaar gehuwd. Ze kregen drie kinderen:
 Hendrik III (1379-1406), koning van Castilië
 Ferdinand I (1380-1416), koning van Aragón
 Eleonora (1382), kort na de geboorte gestorven

In augustus 1382 stierf Eleonora op 24-jarige leeftijd bij de bevalling van haar derde kind. Nadat haar broers Johan I en Martinus I zonder nakomelingen waren overleden, liet haar tweede zoon Ferdinand zijn aanspraken op Aragón gelden, die hij via zijn moeder had verworven. In 1412 werd hij in het Compromis van Caspe erkend als koning van Aragón.

Partner van de koning van Castilië
Huis Barcelona
Persoon in de 14e eeuw